Немецкие подводные лодки
U-17 (1912)
U-17 (1935)
U-17 (S196)  — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.

  — Чемпионат мира по футболу (юноши)